Гуго V:
 Гуго V (ум. 1060) — 5-й сеньор де Лузиньян (с 1026).
 Гуго V (ум. 1097) — граф Мэна (1069—1093).
 Гуго V (1294—1315) — герцог Бургундии (с 1306).